Trevixo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Treviso (provinshuvudstad), Veneto, Provincia di Treviso, 
 Treviso (kommun), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar